Stanisław Czajkowski (1878–1954) – polski malarz
 Stanisław Czajkowski (1894–1915) – żołnierz Legionów Polskich, pośmiertnie odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Stanisław Czajkowski (1904–1961) – polski filozof
 Stanisław Czajkowski – ksiądz rzymskokatolicki, członek Centralnej Rady Narodowej
 Stanisław Czaykowski – polski kierowca wyścigowy

Przypisy